Michail Orlov kan syfta på bland andra:

* 
 Michail Michailovitj Orlov (1867-1932), rysk skogsvetare